Stora Dammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Dammen, Småland, sjö i Eksjö kommun,  (10,7 ha)
Stora Dammen (Göteborg, Västergötland), sjö i Göteborgs kommun, 
Stora Dammen (Ods socken, Västergötland), sjö i Herrljunga kommun, 
Stora Dammen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (1,8 ha)
Stora Dammen, Södermanland, sjö i Botkyrka kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn